Socialistische Partij Anders (SP.A), partit polític de Flandes
 Partit Socialista d'Amèrica (del nom en anglès Socialist Party of America), partit polític històric dels Estats Units
 Società per Azioni (S.p.A.), versió italiana de la Societat anònima
 Società Piemontese Automobili (SPA), antiga empresa fabricant d'automòbils amb seu a Torí
 Spa també és el nom d'una ciutat de Bèlgica
 Un spa també és un establiment de salut amb tractaments basats en l'aigua